Мак-Ме́рдо () — американская антарктическая станция, неформальная столица Антарктиды, крупнейшее поселение, порт, транспортный узел и исследовательский центр в Антарктике. Принадлежит Антарктической программе США, но обслуживает также станции и исследовательские программы других государств. Находится на самом юге полуострова Хат-Пойнт острова Росса, рядом с ледником Росса, в новозеландской зоне территориальных претензий. Расстояние до Новой Зеландии — 3500 км на север, до новозеландской исследовательской станции Скотт-Бейс — 2 км. Ранее население могло летом достигать  1258 человек (1996 год), зимой — около 150 человек (1999 год). Сейчас население стабилизировалось — там живёт около 1300 человек круглогодично.

История
Рядом со станцией сохранилась хижина Роберта Скотта, с сооружения которой в 1902 году и начался отсчёт истории «столицы Антарктики». Сейчас станция является функциональным современным научным центром и самым большим сообществом в Антарктике, имеет 3 аэродрома (из них 2 сезонных), место для посадки вертолётов и более 100 строений. На станции действуют оранжереи, снабжающие персонал свежими продуктами. Здесь же находится Церковь снегов, самое южное культовое здание в мире.

В 1960—1972 годах на станции работала первая и единственная на континенте атомная электростанция. В связи с запретом на использование атомной энергии в Антарктике, а также из-за проблем, отмечавшихся при эксплуатации реактора (в целом было отмечено 438 неполадок, включая утечку воды и трещины в реакторе), станция была остановлена и целиком отправлена в Сан-Диего. Сообщается, что ряд матросов, участвовавших в эвакуации реактора, умерли впоследствии от онкологических заболеваний. В настоящее время на месте АЭС осталась только бронзовая памятная табличка.

На станции осуществляется приём четырёх ТВ каналов через спутниковый центр, находящийся в 40 км от станции. Некоторое время в Мак-Мердо работала единственная в Антарктике телевизионная станция AFAN-TV, управляемая военными.

Деятельность станции вызывала некоторую критику в Соединённых Штатах в связи с неэкологичной методикой утилизации мусора, а также в связи со строительством Трансантарктического шоссе, которое должно соединить станцию с Южным полюсом и станцией Амундсен-Скотт. Согласно протоколу защиты окружающей среды, новая установка для переработки отходов была запущена в 2003 году.

Станция Мак-Мердо — единственное в Антарктике место, где прошла демонстрация протеста против предстоящего вторжения в Ирак. Демонстрация состоялась 15 февраля 2003 года, в ней приняли участие 50 учёных и работников станции.

В январе 2005 года в проводке судов с топливом, продовольствием и оборудованием к станции участвовал российский ледокол «Красин».

Примечания

См. также 
 Антарктика
 Terra Bus

Ссылки 

 NSF page on McMurdo
 Virtual Tour — McMurdo Station Antarctica
 Zimbio — McMurdo Station Antarctica
 Life and work at the McMurdo Station — from USA Today
 The Adventures of Sandwich Girl at McMurdo station
 Phil Jacobsen
 bigblueglobe
 United States Antarctic Program
 Raytheon Polar Services
 Big Dead Place
 McMurdo Flights Disc Golf Course
 Art of Antarctica (including the Mechanical Equipment Center Alternative Art Gallery, or MAAG)
 Страница станции Мак-Мердо на сайте Национального Научного Фонда
 Веб-камера с видом станции Мак-Мердо

Антарктические станции
Появились в 1902 году
США в Антарктике
1956 год в Антарктиде